Сезон 2009/10 стал для Баварии 45-м в Чемпионате Германии и 110-м подряд со дня основания клуба. Сезон стал переменным в руководстве клуба. Сменился президент: вместо Франца Беккенбауэра пришел Ули Хённес. Новый президент назначил и нового тренера — Луи Ван Гала. С новым тренером клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, также дошел до финала Лиги чемпионов, но уступил Интеру Моуринью.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:75.700.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:21.950.000

Зима 

Прибыль:1.000.000

Общие убытки:75.700.000

Общая прибыль:22.950.000

Разница:52.750.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки